Must kan syfta på:

 Frukt- eller bärdryck, se must
 Äppelmust – must av äpplen
 Druvmust – det tekniska namnet på den saft eller juice som pressas från vindruvor som ett led i framställningen av vin
 Mustvikt – ett mått på densiteten hos must (druvmust)
 Julmust – en läskedryck, även kallad påskmust
 MUST – en verksamhet inom svenska Försvarsmakten, se Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten